Hagmarker kan syfta på:

 Sven Hagmarker (1917–), en svensk konstnär
 Hagmark – jordbruksmark som används för bete åt främst idisslare